Велье — топоним:

Гидроним 
Россия
 Велье — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Велье — озеро в Пушкиногорском районе Псковской области (4,5 км²).
 Велье — озеро в Опочецком районе Псковской области (5,0 км²).
 Велье — озеро в Печорском районе Псковской области (1,8 км²).
 Велье — озеро в Рязанском районе Рязанской области.
Белоруссия
 Велье — озеро в Полоцком районе Витебской области Белоруссии (0,9 км²).
 Велье — озеро в Россонском районе Витебской области Белоруссии (0,55 км²).

Ойконим 
 Велье — коммуна в Италии.
 Велье — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Велье — деревня в Печорском районе (Изборская волость) Псковской области.
 Велье — село в Пушкиногорском районе Псковской области, одно из памятных мест пушкинского музея-заповедника.
 Велье — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Велье — деревня в Бологовском районе Тверской области.

См. также 
 Вельё — озеро в Новгородской области (35 км²).